Kopell ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Kopell (* 1933), US-amerikanischer Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler
 Nancy Kopell (* 1942), US-amerikanische Mathematikerin